AZ steht als Abkürzung für:
 Academisch Ziekenhuis, Universitätskrankenhaus in Belgien
 Ackerzahl, Maß für die Qualität einer Ackerfläche
 Aktionszentrum, eine kulturelle Einrichtung
 Alitalia (IATA-Code), ehemalige italienische Fluggesellschaft
 Alkalitätszahl
 Allgemeinzustand, in der Medizin
 Amerikanische Zone
 Aminzahl, Zahl in der Chemie
 Ankerzentrum
 Anzeige (Medien)
 Arbeitsausschuss Zeichnungen des Deutschen Instituts für Normung
 Arbeitszeit
 Arbeitszufriedenheit
 Architekturzentrum
 Arizona, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Asbestzement
 Aserbaidschan, Kfz-Kennzeichen und Ländercode nach ISO 3166
 AstraZeneca, internationaler Pharmakonzern
 Atemzüge, siehe Atemfrequenz
 Aufschlagzünder
 Ausfallzeit
 Autonomes Zentrum, Überbegriff für Zentren mit selbstverwalteter Struktur
 Autozug, Zuggattung der Deutschen Bahn
 AZ (Rapper), US-amerikanischer Rapper
 AZ Alkmaar, niederländischer Fußballverein
 Azimut
 Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e. V., Vereinigung deutscher Vogelzüchter
 ITA Airways (IATA-Code), größte italienische Fluggesellschaft

AZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Pkw mit kleinen Nummernschildern
 Deutschland: Landkreis Alzey-Worms
 Griechenland: Achaia
 Nordirland: Belfast
 Norwegen: Moss in der Provinz Østfold
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Südkorea

AZ als ITU-Präfix:
 Argentinien

AZ steht für folgende Zeitungen:
 Aachener Zeitung, westdeutsche Zeitung
 Aargauer Zeitung, Tageszeitung Kanton Aargau
 Abendzeitung, in München erscheinende Boulevardzeitung
 Ahlener Zeitung, Tageszeitung für Ahlen. Kopfblatt der Westfälischen Nachrichten
 Aller-Zeitung, Tageszeitung im Landkreis Gifhorn
 Allgäuer Zeitung, Tageszeitung für die Region Allgäu
 Allgemeine Zeitung, siehe Allgemeine Zeitung (Begriffsklärung)
 Altmark Zeitung, ostdeutsche Regionalzeitung
 Amberger Zeitung, oberpfälzer Regionalzeitung des Zeitungsverlages Der neue Tag
 Arbeiter-Zeitung, ehemaliges Zentralorgan der österreichischen Sozialdemokraten
 Archivalische Zeitschrift, historische Fachzeitschrift
 Augsburger Allgemeine, Augsburger Tageszeitung
 Die Andere Zeitung, ehemalige linkssozialistische Wochenzeitung

Az. steht als Abkürzung für:
 Aktenzeichen
 Amtszeichen
 Auszahlung

Az steht für:
 Arbeitszug
 Az (Dämon) in der persischen Mythologie
 Az (Volk), türkischen Volksstamm
 den Namen des ersten Buchstaben des Glagolitischen Alphabetes (in kroatischer und englischer Schreibweise, deutsch „As“)

a. Z. steht für:
 auf Zeit, insbesondere im Anschluss an Amtsbezeichnungen wie etwa Akademischer Rat a. Z.

az steht für:
 .az, die Top-Level-Domain von Aserbaidschan
 aserbaidschanische Sprache nach ISO 639-1

Siehe auch:

AZ